Arquipélago dos Bijagós — dentre suas ilhas, uma se chama "Ponta"
 Cabo (geografia) — acidente geográfico costeiro
 Ponta (voleibol) — posição de jogo
 Ponteiro (futebol) — posição de jogo também chamada de "ponta"

Desambiguação